The Woman in Red bezeichnet:
 The Woman in Red (1935), US-amerikanischer Spielfilm von Robert Florey aus dem Jahr 1935
 Die Frau in Rot (1984), US-amerikanische Filmkomödie von Gene Wilder aus dem Jahr 1984
 The Woman in Red (Soundtrack), Soundtrack-Album von Stevie Wonder zum Film von 1984

Siehe auch:
 Die Frau in Rot, Begriffsklärung
 The Lady in Red, Begriffsklärung